Raktima Mukerjee (Devanāgarī: रक्तिमा मुकेर्जी) (nacida en 1981, Calcuta), es una cantante india, fue finalista de un concurso de canto llamado "Sa Re Ga Ma Pa Challenge" en 2005, en la que logró ocupar el puesto número 12. También fue finalista en otro concurso como "Sa Re Ga Ma Pa Ek Main Aur Ek Tu" junto a Vushwanath. Raktima era una intérprete reconocida por su calidad de voz y única, durante su participación en su primera competencia de 2005. Además se ganó el título, como una de las mejores voces del concurso.

Raktima ha realizado algunas giras promocionales, primeramente en su país India, como también por los Estados Unidos, Canadá, Singapur y Malasia. Ha compartido los escenarios con muchos cantantes o intérpretes de Bollywood, como Abhijeet Bhattacharya, Sneha Pant, Aadesh Shrivastav y entre otros. Por último ha ofrecido giras de conciertos en vivo en países como los Estados Unidos y Canadá.

Enlaces externos
Raktima's Sify Microsite
Raktima's Shows with Abhijeet

Nacidos en Calcuta
Cantantes femeninas de India